Der Rajon Beresanka (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Mykolajiw im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Beresanka.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast Mykolajiw, er grenzt im Norden an den Rajon Wesselynowe, im Nordosten an den Rajon Mykolajiw, im Südosten an den Rajon Otschakiw, im Süden an das Schwarze Meer, im Südwesten an den Rajon Lyman (in der Oblast Odessa) sowie im Nordwesten an den Rajon Iwaniwka (Oblast Odessa).
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Beresan sowie der Sassyk (Сасик), im Westen wird er durch den Tylihul-Liman und im Osten durch den Beresan-Liman begrenzt, das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 10 und 80 Metern (höchste Erhebung 85 Meter) und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Der Solonez-Tusly-Schlammsee (Солонець-Тузли) befindet sich im Süden des Rajonsgebietes.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und trug analog zur Rajonshauptstadt den Namen Rajon Tylyhulo-Beresanka. Am 8. August 1945 wurden Teile des Rajons im Norden an den neugegründeten Rajon Schyrokolaniwka abgegeben, am 4. August 1964 wurden dem Rajon einige Dörfer des Rajons Mykolajiw zugeordnet, gleichzeitig wurde der Rajon analog zur Stadt in Beresanka umbenannt, seit dem 4. Januar 1965 besteht der Rajon dann in seiner heutigen Form, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Mykolajiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde und 16 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 45 Dörfer
 4 Siedlungen

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 Informationen zur Geschichte des Rajons (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Beresanka
Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
Aufgelöst 2020